Op het US Open 2020 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september 2020 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
Aan het toernooi namen acht speelsters uit de top-12 deel.

Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was als eerste geplaatst. Zij prolongeerde haar titel, door de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji in de finale te verslaan. De Groot wist voor de derde keer het US Open op haar naam te schrijven. Het was haar achtste grandslamtitel in het enkelspel.

De andere Nederlandse deelneemster, Marjolein Buis, bereikte de halve finale waarin zij werd uitgeschakeld door De Groot.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema US Open
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2020